Orosz Zoltán (1936–2007) sakkozó
 Orosz Zoltán (1956) altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese (2010-től)
 Orosz Zoltán (1949) harmonikaművész